Santa Giovanna della Croce Delanoue – religiosa francese
 Venerabile Giovanna della Croce Vázquez Gutiérrez – religiosa spagnola